Карина Синдинг Джонсон ( 1 мая 1991 года, , Лос-Анджелес) — датская и американская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Четырёхкратная чемпионка Дании (2009,2010,2011,2012). Серебряный призёр Чемпионата Дании (2013), участница Чемпионатов Европы и мира.

Карина родилась 1 мая 1991 года в семье тренеров по фигурному катания. Отец Карины, Кент Джонсон — американец, а мать, Джейн Джонсон — датчанка.

Джонсон начала заниматься фигурным катанием с пяти лет в Лос-Анджелесе (Калифорния). Позже — в Хьюстоне (Техас) и затем в Майами (Флорида). Завершила любительскую карьеру в январе 2013 года.

Участие в соревнованиях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Фигуристы США
Фигуристы Дании